Annetta peut désigner :
 Annetta, municipalité du Texas ;
 Annetta North, municipalité du Texas ;
 Annetta South, municipalité du Texas.